Michalin peut désigner en Pologne :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Michalin, village du powiat d'Aleksandrów

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Michalin, village du powiat de Nakło 

dans la voïvodie de Mazovie
 Michalin, village du powiat de Wyszków
 Michalin, village du powiat de Zwoleń
 Michalin, village du powiat de Żyrardów
 Michalin (Gąsiory), village de la gmina de Żelechów
 Michalin (Janówek), village de la gmina de Żelechów

dans la voïvodie de Poméranie
 Michalin, village